Sarna – ssak z rodziny jeleniowatych
 Sarna to także popularna nazwa grzybów sarniak dachówkowaty i kolczak obłączasty
 Sarna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Särna – miejscowość w Szwecji
 Dariusz Sarna, polski basista
 Paweł Sarna, polski poeta

Zob. też
 Sarny (ujednoznacznienie)